Сен-Поршер:

 Сен-Поршер — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Сен-Поршер — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.